Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jonathan Stark 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1992